Волнова́ха — топоним:

 Волноваха — город областного значения в Донецкой области Украины.
 Волноваха — одноимённый железнодорожный вокзал в Волновахе.